Neochasmus är ett släkte av plattmaskar. Neochasmus ingår i familjen Cryptogonimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Neochasmus